Trn – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Velika Kladuša
 Trn – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zachodniohercegowińskim, w mieście Široki Brijeg
 Trn – miejscowość w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Laktaši

 Trn – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Slivno

 Trn – wieś w Macedonii Północnej, w pobliżu Bitoli

 Trn – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija

 Mali Trn – wieś w Słowenii, w gminie Krško
 Veliki Trn – wieś w Słowenii, w gminie Krško

Zobacz też

 TRN